Caitlin Gregg z d. Compton (ur. 7 listopada 1980 w Nowym Jorku) – amerykańska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu CXC Ski Team, medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Caitlin Compton pojawiła się 26 stycznia 2001 roku w zawodach Nor-Am Cup w Minneapolis, gdzie zajęła 22. miejsce w sprincie techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutowała 17 stycznia 2009 roku w Vancouver, zajmując 32. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła nieco ponad rok później - 5 lutego 2010 roku w Canmore była czternasta w biegu na 10 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010 zajęła ostatecznie 94. miejsce. W 2007 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Sapporo, zajmując między innymi 60. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym i czternaste w sztafecie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Libercu indywidualnie plasowała się poza czołową trzydziestką, a w sztafecie Amerykanki z Compton w składzie były trzynaste. Startowała ponadto na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie w swoim najlepszym indywidualnym starcie, biegu na 10 km, zajęła 30. miejsce. Bierze także udział w zawodach cyklu FIS Marathon Cup, w których raz stała na podium - 23 lutego 2013 roku wygrała amerykański maraton American Birkenbeiner. W klasyfikacji generalnej sezonu 2012/2013 zajęła 13. miejsce.

Jej mąż Brian również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: 13.
 sezon 2013/2014: 7.
 sezon 2014/2015: 11.
 sezon 2016: 8.
 sezon 2017: 16.
 sezon 2018: 9.

Miejsca na podium

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980